Сома може да се односи на:

 Сома (хиндуизам), врста обредног пића
 Сома (притока Ламанша), река у Француској
 Сома (притока Сом Суда), река у Француској
 Сома (департман), департман у Француској
 Сома (општина), општина у Турској
 Сома (биологија), тело (организам) у биологији